La tabella successiva è un elenco, non completo, delle principali opere di Vincent van Gogh, elencate cronologicamente. Nella colonna note è inserito sia il numero di catalogo redatto da Jacob Baart de la Faille sia quello di Jan Hulsker. Per quanto riguarda la data di creazione dell'opera e le sue dimensioni sono stati presi, quando possibile, i dati dai siti ufficiali dei vari musei.

Elenco dei dipinti

L'Aia
I primi dipinti di Vincent van Gogh offrono alcuni spunti interessanti per lo studio della sua continua evoluzione come artista. Molti dei dipinti elencati nella tabella seguente includono soggetti che van Gogh userà per tutta la sua carriera (come fattorie o seminatori). Stilisticamente alcune delle opere sembrano piatte e i colori non sono sempre utilizzati al meglio, ma questi dipinti riflettono comunque un genio emergente.

Nuenen
Fu durante i suoi anni a Nuenen che van Gogh emerse veramente come un grande artista. Molti dei dipinti sotto riportati raffigurano contadini che lavorano nei campi, un soggetto a cui Vincent era particolarmente affezionato. Le opere stesse mostrano chiaramente una crescente sicurezza della tecnica. Il periodo di van Gogh a Nuenen si è rivelato una formidabile esperienza di apprendimento, poiché Vincent ha definito il proprio stile unico. Molti dei ritratti di contadini di seguito possono essere visti come studi attraverso i quali van Gogh è stato in grado di eseguire quello che molti considerano il suo primo grande dipinto: I mangiatori di patate.

Anversa
Van Gogh trascorse solo tre mesi ad Anversa, ma questi furono cruciali per accrescere la fiducia nei propri mezzi; durante il suo soggiorno frequentò l'Académie Royale des Beaux-Art e questi studi lo aiutarono a perfezionare le sue tecniche, in particolare con la rappresentazione della figura umana.

Parigi (marzo 1886 - febbraio 1888)

{| class="wikitable" class="sortable wikitable" style="margin-left:0.5em; text-align:center"
! style="background:#efefef;" width=20px | # !! style="background:#efefef;" width=150 px | Dipinto !! style="background:#;" width=280 px | Nome !! style="background:#efefef;" width=100 px | Anno !! style="background:#efefef;" width=80 px  | Tecnica !! style="background:#efefef;" width=100 px | Dimensioni !! style="background:#efefef;" width=225 px | Città !! style="background:#efefef;" width=150 px | Galleria !! style="background:#efefef;" width=80 px | Note 
|-
| 1
|
| Ragazza nuda seduta
| aprile-giugno 1886
| Olio su tela
| 27,1x23,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 215JH 1045
|-
| 2
|
| Torso di Venere
| giugno 1886
| Olio su cartone
| 46,0x38,0 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 216aJH 1348
|-
| 3
|
| Statua rappresentante un torso femminile
| giugno 1886
| Olio su cartone
| 46,4x38,1 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 216bJH 1060
|-
| 4
|
| Statua rappresentante un torso femminile
| giugno 1886
| Olio su cartone
| 35,3x27,2 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 216jJH 1059
|-
| 37
|
| Vaso con gladioli e garofani
| estate 1886
| Olio su tela
| 65,5x35 cm
| Rotterdam 
| Museo Boijmans Van Beuningen
| F 237
|-
| 38
|
| Vaso con gladioli rossi
| estate 1886
| Olio su tela
| 65x40 cm
|  
| Collezione privata
| F 247
|-
| 11
|
| Autoritratto con cappello di feltro scuro al cavalletto
| settembre-novembre 1886
| Olio su tela
| 46,5x38,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 181JH 1090
|-
| 33
|
| Un paio di scarpe
| settembre-novembre 1886
| Olio su tela
| 37,5x45,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 255
|-
| 5
|
| Pappagallo verde
| autunno 1886 
| Olio su tela
| 48x43 cm
|  
| Collezione privataL'attribuzione non è accettata da tutti
| F 14JH 
|-
| 12
|
| Autoritratto con cappello di feltro scuro
| dicembre 1886-gennaio 1887
| Olio su tela
| 41,5x32,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 208AJH 1089
|-
| 6
|
| Autoritratto
| inverno 1886-1887
| Olio su tela
| 40,3x34 cm
| Hartford 
| Wadsworth Atheneum
| F 268JH 1299
|-
| 7
|
| Tre libri
| gennaio-febbraio 1887
| Olio su tela
| 31,1x48,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 335JH 1226 
|-
| 8
|
| Donna al Cafè Le Tambourin
| gennaio-marzo 1887
| Olio su tela
| 55,5x47 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 370JH 1208
|-
| 9
|
| Statua rappresentante un torso femminile-vista posteriore
| febbraio-marzo 1887
| Olio su tela
| 40,8x27,1 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 216gJH 1055
|-
| 10
|
| Statua rappresentante un torso femminile
| febbraio-marzo 1887
| Olio su tela
| 41,0x32,7 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 216hJH 1058
|-
| 13
|
| Un viadotto di Parigi
| primavera 1887
| Olio su tela
| 32,7x41 cm
| New York 
| Solomon R. Guggenheim Museum
| F 239JH 1267
|-
| 14
|
| Teschio
| maggio 1887
| Olio su tela
| 42,4x30,4 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 297JH 1346
|-
| 15
|
| Teschio
| maggio 1887
| Olio su tela
| 40,7x30,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 297aJH 1347
|-
| 16
|
| Autoritratto
| luglio-agosto 1887
| Olio su tela
| 42,2x34,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 269vJH 1301
|-
| 17
|
| Restaurant de la Sirène ad Asnières
| 1887
| Olio su tela
| 54,5x65,5 cm
| Parigi 
| Museo d'Orsay
| F 313JH 1251
|-
| 18
|
| Autoritratto con cappello di paglia
| luglio-agosto 1887
| Olio su tela
| 41,8x31,5 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 61vJH 1302
|-
| 19
|
| Autoritratto con cappello di paglia
| luglio-agosto 1887
| Olio su tela
| 43,2x31,3 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 109v
|-
| 20
|
| Martin Pescatore
| luglio-agosto 1887
| Olio su tela
| 26,6x19,1 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 28JH 1191
|-
| 21
|
| Autoritratto con cappello di paglia e pipa
| luglio-agosto 1887
| Olio su tela
| 42,5x32,1 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 179vJH 1300
|-
| 22
|
|Autoritratto or Ritratto di Theo
| estate 1887
| Olio su cartone
| 19,0x14,1 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 294JH 1209
|-
| 23
|
|Autoritratto con cappello verde di feltro
| estate 1887
| Olio su cartone
| 19,0x14,1 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 296JH 1210
|-
| 24
|
| Due girasoli
| agosto-settembre 1887
| olio su cotone
| 21,2x27,1 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 377
|-
| 25
|
| Due girasoli
| tarda estate 1887
| Olio su tela
| 43,2x61 cm
| New York 
| Metropolitan Museum of Art
| F 375
|-
| 26
|
| Giapponeseria: Oiran
| ottobre-novembre 1887
| Olio su tela
| 100,7x60,7 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 373
|-
| 27
|
| Due girasoli
| 1887
| Olio su tela
| 50x60 cm
| Berna 
| Kunstmuseum
| F 376
|-
| 28
|
| L'Italiana
| 1887
| Olio su tela
| 81,5x60,5 cm
| Parigi 
| Museo d'Orsay
| F 381
|-
| 29
|
| Autoritratto come pittore
| dicembre 1887-febbraio 1888
| Olio su tela
| 65,1x50 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 522
|-
| 30
|
| Natura morta con cesto di mele
| autunno inverno 1887-1888
| Olio su tela
| 46,7x55,3 cm
| Saint Louis 
| Saint Louis Art Museum
| F 379JH 1341
|-
| 31
|
| Statua rappresentante un torso femminile
| inverno 1887-1888
| Olio su tela
| 73,7x54,4 cm
| Komaki 
| Menard Art Museum
| F 216
|-
| 32
|
| Sentiero in un parco di Asnieres
| primavera 1887
| Olio su tela
| 59,4x81,3 cm
| New Haven 
| Yale University Art Gallery
| F 276
|-
| 34
|
| Ritratto di père Tanguy
| 1887
| Olio su tela
| 92x75 cm
| Parigi 
| Museo Rodin
| F 363JH 1351
|-
| 35
|
| Ritratto di père Tanguy
| 1887
| Olio su tela
| 65x51 cm
| 
| Collezione privata
| F 364JH 1352
|-
| 36
|
| Terrazza e ponte di osservazione al Moulin de Blute-Fin, Montmartre
| primi mesi 1887
| Olio su tela
| 43,6×33 cm
| Chicago 
| Art Institute of Chicago
| F 272JH 1183
|-
| 39
|
| Autoritratto
| 1887
| Olio su tela
| 41×32,5 cm
| Chicago 
| Art Institute of Chicago
| F 345JH 1249
|-
| 40
|
| Natura morta con uva, limoni, pere e mele
| 1887
| Olio su tela
| 46,5×55,2 cm
| Chicago 
| Art Institute of Chicago
| F 382JH 1337
|-
| 41
|
| Pesca in primavera, sullo sfondo il ponte di Clichy presso Asnières
| 1887
| Olio su tela
| 50,5×60 cm
| Chicago 
| Art Institute of Chicago
| F 354JH 1270
|-
| 42
|
| Riva della Senna
| maggio-luglio 1887
| Olio su tela
| 32,0x46,0 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 293JH 1269
|-
| 43
|
| Il ristorante Rispal a Asniéres
| estate 1887
| Olio su tela
| 73,33x60,02 cm
| Kansas City 
| Museo Nelson-Atkins
| F 355JH 1266
|-
| 44
|
| Fabbrica a Asnières
| luglio-settembre 1887
| Olio su tela
| 46x55,6 cm
| Filadelfia 
| Barnes Foundation
| F 318JH 1288
|-
| 45
|
| Donna nuda distesa vista di spalle
| estate 1887
| Olio su tela
| 38x61 cm
| 
| Collezione privata
| F 328JH 1212
|-
| 46
|
| Donna nuda distesa
| inizio 1887
| Olio su tela
| 23,8x40,9 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
| F 329JH 1215
|-
| 47
|
| Donna nuda distesa sul letto
| gennaio-marzo 1887
| Olio su tela
| 59,7x73,7 cm
| Filadelfia 
| Barnes Foundation
| F 330JH 1214
|-
| 48
|
| Autoritratto mentre fuma la pipa
| primavera 1886
| Olio su tela
| 27,2x19,0 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 208JH 1195
|-
| 49
|
| Autoritratto mentre fuma la pipa
| settembre-novembre 1886
| Olio su tela
| 46,0x38,0 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 180JH 1194
|-
| 50
|
|Vaso con Lychnis
|estate 1886
|Olio su tela
|65×54 cm
|Cairo 
|Egyptian Modern Art Museum
|F 324aJH 1137
|-
| 51
|
| Pont du Carrousel e il Louvre
| giugno 1886
| Olio su tela
| 31x44 cm
| Copenaghen 
| Ny Carlsberg Glyptotek
| F 221JH 1109
|-
| 52
|
|Aringhe affumicate
|estate 1886
|Olio su tela
|45,6x38 cm
|Otterlo
|Museo Kröller-Müller
|F 203JH 1123
|-
| 53
|
| Natura morta con sgombri, limoni e pomodori
| estate 1886
| Olio su tela
| 56,5x39 cm
| Winterthur 
| Sammlung Oskar Reinhart
| F 285JH 1118
|-
| 54
|
| Barca nella Senna presso Asnières
| estate 1887
| Olio su tela
| 19,0x27,0 cm
| Richmond 
| Museo di belle arti della Virginia
| F 311JH 1325
|-
| 55
|
| Il mulino de la Galette
| Autunno 1886
| Olio su tela
| 61x50 cm
| Buenos Aires 
| Museo nazionale delle belle arti
| F 348JH 1182
|-
| 56
|
| Autoritratto
| 1887
| Olio su tela
| 45,0x35,5 cm
| L'Aia 
| Gemeentemuseum Den Haag
| F 178vJH 1198
|-
| 57
|
| Le Moulin de la Galette
| Autunno 1886
| Olio su tela
| 38,5x46 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
| F 227JH 1170
|-
| 58
|
| Il mulino di Montmartre
| Autunno 1886
| Olio su tela
| 46,5x38 cm
|  
| Collezione privataAcquistato da un collezionista sconosciuto in un'asta di Sotheby's nel 1963 per 43.400 USD. Distrutto in un incendio nel 1967
| F 271JH 1186
|-
| 59
|
|La collina di Montmartre con la cava di pietre
| giugno-luglio 1886
|Olio su tela 
|32,0x41,0 cm
|Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 219JH 1176
|-
| 60
|
|La collina di Montmartre con la cava di pietre
| giugno-luglio 1886
|Olio su tela 
|56,3x62,6 cm
|Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 230JH 1177
|-
| 61
|
|Terrazza di un Café a Montmartre (La Guinguette)
| 1886
|Olio su tela
|50,0x64,5 cm
| Parigi 
| Museo d'Orsay
|F 238JH 1178
|-
| 62
|
| Ponte sotto la pioggia
| ottobre-novembre 1887
| Olio su tela
| 73,3x53,8 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 372JH 1297
|-
| 63
|
| Natura morta con mele
| settembre-ottobre 1887
| Olio su tela
| 45,7x60,4 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F254
|-
| 64
|
| Natura morta con uva
| settembre-ottobre 1887
| Olio su tela
| 33,0x46,3 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F603
|-
| 65
|
| Tavolino di caffè con assenzio
| febbraio-marzo 1887
| Olio su tela
| 46,3x33,2 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 339JH 1238
|-
| 66
|
| 14 luglio a Parigi
| luglio 1886
| Olio su tela
| 44x39 cm
| Winterthur 
| Villa Flora
| F 222JH 1108
|-
| 67
|
| Pianta in vaso
| luglio 1886
| Olio su tela
| 42,1x21,9 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 281JH 1143
|-
| 68
|
| Cineraria in vaso
| 1886
| Olio su tela
| 54,4x45,5 cm
| Rotterdam 
| Museo Boijmans Van Beuningen
| F 282JH 1165
|-
| 69
|
| Vaso con astri, salvia e altri fiori
| estate 1886
| Olio su tela
| 41,3x76,8 cm
| L'Aia 
| Gemeentemuseum Den Haag
| F 286JH 1127
|-
| 70
|
| Vaso di altee
| 1886
| Olio su tela
| 91x50,5 cm
| Zurigo 
| |Kunsthaus
| F 235JH 1136
|-
| 71
|
| Tre paia di scarpe
| dicembre 1886
| Olio su tela
| 49,8×72,5 cm
| Cambridge 
| Fogg Art Museum
| F 332
|-
| 72
|
| Ritratto di Alexander Reid
| 1887
| Olio su tela
| 41,9x33,7 cm
| Norman 
| Fred Jones Jr. Museum of Art
| F 270
|-
| 73
|
| Ritratto di Julien Tanguy
| inizio 1887
| Olio su tela
| 45,5x34 cm
| Copenaghen 
| Ny Carlsberg Glyptotek
| F 263
|-
| 74
|
| Un paio di scarpe
| inizio 1887
| Olio su tela
| 73x45,1 cm
| Baltimora 
| Baltimore Museum of Art
| F 333
|-
| 75
|
| Fritillaria imperiale in un vaso di rame
| 1887
| Olio su tela
| 73,5x60,5 cm
| Parigi 
| Museo d'Orsay
| F 213
|-
| 76
|
| Vaso con astri
| agosto-settembre 1886
| Olio su tela
| 61,1x46,1 cm
| Amsterdam 
| Van Gogh Museum
| F 234 
|-
| 77
|
| Autoritratto
| inverno 1887-1888
| Olio su tela
| 46x38 cm
| Vienna 
| Österreichische Galerie Belvedere
| F 1672a
|-
| 78
|
| Il mulino de la Galette
| 1886-1887
| Olio su tela
| 47,31×39,37 cm
| Pittsburgh 
| Carnegie Museum of Art
| F 348aJH 1221
|-
| 79
|
| Lillà
| estate 1887
| Olio su tela
| 27,3×35,3 cm
| 
| Collezione privata
| F_286bJH_1294
|-
| 80
|
| Entrata al Voyer d'Argenson Park di Asnières
| 1887
| Olio su tela
| 54,6x66,8 cm
| Gerusalemme 
| Museo d'Israele
| F 305JH 1265
|-
| 81
|
|Plaster Statuette of a Female Torso
| giugno 1886
| Olio su cartoncino
| 35,3x27,1 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 216dJH 1071
|-
| 82
|
|Plaster Statuette of a Female Torso
| febbraio-marzo 1887
| Olio su cartoncino
| 32,9x24,0 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 216iJH 1072
|-
| 83
|
|Statuetta in gesso di uomo inginocchiato
| giugno 1886
| Olio su tela
| 35,2x26,8 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 216fJH 1076
|-
| 84
|
|Statuetta in gesso di torso maschile
| giugno 1886
| Olio su cartoncino
| 35,0x27,0 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 216eJH 1078
|-
| 85
|
|Cavallo
| giugno 1886
| Olio su cartoncino
| 33,1x40,9 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 216cJH 1082
|-
| 86
|
|Glass with Hellebores
|1886
| Olio su tela
|31x22,5 cm
| 
|Collezione privata
|F 199JH 1091
|-
| 87
|
|Ciotola con narcisi
|1886
| Olio su tela
|44x30 cm
| 
|Collezione privata
|JH Add.1
|-
| 88
|
|Fiori in un vaso blue
|1886
| Olio su tela
|58x43,5 cm
| 
|Collezione privata
|JH Add.20
|-
| 89
|
|Vaso di fiori
|1886
| Olio su tela
|41,3x33 cm
| 
|Collezione privata
|Verificato come autentico dal Van Gogh Museum nel 1991
|-
| 90
|
|Fritillarie
| 1886
| Olio su tela
|38x55 cm
| Collocazione sconosciuta
| 
|F 214JH 1092
|-
| 91
|
|Cesto con viole del pensiero
| maggio 1887
| Olio su tela
|46,0x55,0 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 244JH 1093
|-
| 92
|
|Natura morta con scabiosa e ranunculo
| 1886
| Olio su tela
|26x20 cm
| 
|Collezione privata
|F 666JH 1094
|-
| 93
|
|Vista dei tetti e del retro delle case
| giugno 1886
| Olio su cartoncino
|30,1x40,8 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 231JH 1099
|-
| 94
|
|Panorama di Parigi visto da Montmartre
| 1886
| Olio su tela
|44,5x37 cm
| Dublino   da verificare
|Galleria nazionale d'Irlanda
|F 265JH 1100
|-
| 95
|
|Vista di Parigi dai tetti
| giugno-luglio 1886
| Olio su tela
|53,9x72,8 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 261JH 1101
|-
| 96
|
|Vista di Parigi da Montmartre
| primavera 1886
| Olio su tela
|38,5x61,2
|Basilea 
|Kunstmuseum Basel
|F 262JH 1102
|-
| 97
|
|Natura morta con rose e fiori di campo
| 1886-1887
| Olio su tela
| 100x80 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 278JH 1103
|-
| 98
|
|Vaso con papaveri rossi
| 1886
| Olio su tela
|54,6x45,1 cm
| Hartford 
|Wadsworth Atheneum
|F 279JH 1104
|-
| 99
|
|Vaso con peonie e rose
| giugno 1886
| Olio su tela
| 59,8x72,5 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 249JH 1105
|-
| 100
|
|Bottiglietta con peonie e delphinium blu
| giugno-luglio 1886
| Olio su tela
|34,5x27,0 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 243aJH 1106
|-
| 101
|
|Vaso con peonie
|1886
| Olio su tela
|34x45 cm
| 
|Collezione privata
|F 666aJH 1107
|-
| 102
|
|Bois de Boulogne con gente che cammina
|1886
| Olio su tela
|37,5x45,5 cm
| 
|Collezione privata
|F 225JH 1110
|-
| 103
|
|Vialetto nel Giardino del Lussemburgo
| 1886
| Olio su tela
|27x46 cm
| Williamstown 
|Clark Art Institute
|F 223JH 1111
|-
| 104
|
|Bois de Boulogne con gente che cammina
|1886
| Olio su tela
|46,5x37 cm
| 
|Collezione privata
|F 224JH 1112
|-
| 105
|
|Bois de Boulogne con gente che cammina
|1886
| Olio su tela
|37,5x45,5 cm
| 
|Collezione privata
|JH Add.2
|-
| 106
|
|Salita a Montmartre
| aprile-maggio 1886
| Olio su cartoncino
| 22,2x16,3 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 232JH 1113
|-
| 107
|
|Twilight, before the Storm: Montmartre
| 1886
| Olio su tela
|Oiloncardboard15x10 cm
| 
|Collezione privata
|F 1672JH 1114
|-
| 108
|
|Il mulino de la Galette
| 1886
| Olio su tela
|45,4x37,5 cm
| Glasgow 
|Kelvingrove Art Gallery and Museum
|F 274JH 1115
|-
| 109
|
|Il mulino di Blute-Fin
| 1886
| Olio su tela
| 46,5x38 cm
| Tokyo 
| Artizon Museum
|F 273JH 1116
|-
| 110
|
|Il mulino di Blute-Fin
| 1886
| Olio su tela
|55,2x38
| Zwolle 
|Museum de Fundatie
|Recently discovered and authenticated by the Van Gogh Museum in Amsterdam in 2010.
|-
| 111
|| luglio 1887
| Olio su tela
|81x100 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 316JH 1246
|-
| 173
|
|Autoritratto| marzo-giugno 1887
| Olio su cartoncino
|41x33 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 356JH 1248
|-
| 174
|
|Ritratto del mercante d'arte Alexander Reid| 1887
| Olio su tela
|Oiloncardboard42x33 cm
| Glasgow 
|Kelvingrove Art Gallery and Museum
|F 343JH 1250
|-
| 175
|
|Ristorante de la Sirène ad Asnières| 1887
| Olio su tela
|52x64,4 cm
| Oxford 
|Ashmolean Museum
|F 312JH 1253
|-
| 176
|
|The Restaurant de la Sirène at Asnières| 1887
| Olio su tela
|49x65,5 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 299JH 1254
|-
| 177
|
|On the Outskirts of Paris| 1887
| Olio su tela
|38x46 cm
| 
|Collezione privata
|F 351JH 1255
|-
| 178
|
|Interno di un ristorante| estate 1887
| Olio su tela
|45,5x56 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 342JH 1256
|-
| 179
|
|The Seine with a Rowing Boat| 1887
| Olio su tela
|55x65 cm
| Kiev 
|Museum of Western and Oriental Art
|F 298JH 1257
|-
| 180
|
|Coppia di fidanzati nel parco Voyer d'Argenson ad Asnières| maggio 1887
| Olio su tela
|75,0x113,0 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 314JH 1258
|-
| 181
|
|Outskirts of Paris: Road with Peasant Shouldering a Spade| 1887
| Olio su tela
|48x73 cm
| Londra
|Courtauld Gallery
|F 361JH 1260
|-
| 182
|
|Woman Sitting in the Grass| 1887
| Olio su tela
|Oiloncardboard41,5x34,5 cm
| 
|Collezione privata
|F 367JH 1261
|-
| 183
|
|A Woman Walking in a Garden| 1887
| Olio su tela
|48x60 cm
| 
|Collezione privata
|F 368JH 1262
|-
| 184
|
|Pasture in Bloom| 1887
| Olio su tela
|45,5x56,5 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 583JH 1263
|-
| 185
|
|Park at Asnières in Spring|1887
| Olio su tela
|50x65 cm
| 
|Collezione privata
|F 362JH 1264
|-
| 186
|
|The Seine Bridge at Asnières| 1887
| Olio su tela
|53x73 cm
| 
|Collezione privata
|F 240JH 1268
|-
| 187
|
|Rive della Senna con barche| 1887
| Olio su tela
|48x55 cm
| Kiev 
|Museum of Western and Oriental Art
|F 353JH 1271
|-
| 188
|
|Castagno in fiore| maggio 1887
| Olio su tela
|55,8x46,5 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 270aJH 1272
|-
| 189
|
|Bordo di un campo di grano con papaveri| 1887
| Olio su tela su cartoncino
| 40x32,4 cm
| Denver 
|Denver Art Museum
|F 310aJH 1273
|-
| 190
|
|Wheat Field with a Partridge| 1887
| Olio su tela
|34x65,5 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 310JH1274
|-
| 191
|
|View of a River with Rowing Boats| 1887
| Olio su tela
|52x65 cm
| 
|Private collectiom
|F 300JH 1275
|-
| 192
|
|Lane in Voyer d'Argenson Park at Asnières| 1887
| Olio su tela
|Oiloncardboard33x42 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 275JH 1278
|-
| 193
|
|Factories at Asnières Seen from the Quai de Clichy| 1887
| Olio su tela
|54x72 cm
| Saint Louis
|Saint Louis Art Museum
|F 317JH 1287
|-
| 194
|
|Vaso con lillà, margherite e anemoni| 1887
| Olio su tela
|46,5x37,5 cm
| Ginevra
|Musée d'Art et d'Histoire
|F 322JH 1292
|-
| 195
|
|Vaso con fiordalisi e papaveri| 1887
| Olio su tela
|80x67 cm
| 
|Collezione privata
|F 324JH 1293
|-
| 196
|
|Vaso con margherite e anemoni| giugno 1887
| Olio su tela
|61,5x38,5 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 323JH 1295
|-
| 197
|
|Giapponeseria: Pruno in fiore| ottobre-novembre 1887
| Olio su tela
|55,6x46,8 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 371JH 1296
|-
| 198
|
|Autoritratto|1887
| Olio su tela
|44,5x33,6 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 77vJH 1304
|-
| 199
|
|Sentiero a Montmartre con girasoli|1887
| Olio su tela
|35,6x27,3 cm
| San Francisco 
|California Palace of the Legion of Honor
|F 264aJH 1306
|-
| 200
|
|Giardino con girasoli|1887
| Olio su tela
|42,5x35,5 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 388vJH 1307
|-
| 201
|
|Autoritratto con cappello di paglia|1887
| Olio su tela
| 34,9x26,7 cm
| Detroit 
| Detroit Institute of Arts
|F 526JH 1309
|-
| 202
|
|Autoritratto con cappello di paglia| agosto-settembre 1887
| Olio su cartoncino
| 40,9x32,8 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 469JH 1310
|-
| 203
|
|Esterno di un ristorante a Asnières| maggio-giugno 1887
| Olio su tela
| 18,8x27,0 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 321JH 1311
|-
| 204
|
|Alberi e sottobosco| luglio 1887
| Olio su tela
|46,2x55,2 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 309aJH 1312
|-
| 205
|
|Sottobosco|1887
| Olio su tela
|46x38 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 308JH 1313
|-
| 206
|
|Alberi in un campo in una giornata di sole|1887
| Olio su tela
|37x45,5 cm
| 
|Collezione privata
|F 291JH 1314
|-
| 207
|
|Sentiero nel bosco|1887
| Olio su tela
|46x38,5 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 309JH 1315
|-
| 208
|
|Avenue in Voyer d'Argenson Park at Asnières|1887
| Olio su tela
|55x67 cm
| Kiev 
|Museum of Western and Oriental Art
|F 277JH 1316
|-
| 209
|
|Sottobosco|1887
| Olio su tela
|33x46,5 cm
| Utrecht 
|Centraal Museum
|F 306JH 1317
|-
| 210
|
|Trees and Undergrowth|1887
| Olio su tela
|46x36 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 307JH 1318
|-
| 211
|
|Corner of Voyer d'Argenson Park at Asnières|1887
| Olio su tela
|49x65 cm
| 
|Collezione privata
|F 315JH 1320
|-
| 212
|
|Rive della Senna in primavera con Pont de Clichy sullo sfondo| 1887
| Olio su tela
| 48,9×58,1 cm
| Dallas 
|Dallas Museum of Art
|F 352JH 1321
|-
| 213
|
|Rive della Senna con Pont de Clichy sullo sfondo|1887
| Olio su tela
|30,5x39 cm
| Londra 
|Courtauld Gallery
|F 302JH 1322
|-
| 214
|
|La Senna con il Pont de Clichy|1887
| Olio su tela
|55x46 cm
| 
|Collezione privata
|F 303JH 1323
|-
| 215
|
|La Senna con il Pont de la Grand Jette|1887
| Olio su tela
|32x40,5 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 304 1326
|-
| 216
|
|Ponti che attraversano la Senna a Asnières|1887
| Olio su tela
|52x65 cm
| Zurigo 
|Foundation E.G. Bührle
|F 301JH 1327
|-
| 217
|
|Quattro girasoli recisi|1887
| Olio su tela
|60x100 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 452JH 1330
|-
| 218
|
|Natura morta con romanzi francesi e una rosa|1887
| Olio su tela
|73x93 cm
| Londra 
|Courtauld Gallery
|F 359JH 1332
|-
| 219
|
||Autoritratto con stampa giapponese| dicembre 1887
| Olio su tela
|43,2x33,9 cm
| Basilea 
|Kunstmuseum Basel
|F 319JH 1333
|-
| 220
|
||Autoritratto| Autunno 1887
| Olio su tela
|44x35,5 cm
| Parigi 
|Museo d'Orsay
|F 320JH 1334
|-
| 221
|
|Crisantemi e fiori selvatici in un vaso|1890
| Olio su tela
|65,1x54 cm
| New York 
|Metropolitan Museum of Art
|F 588JH 1335
|-
| 222
|
|Natura morta con cavolo rosso e cipolle| ottobre-novembre 1887
| Olio su tela
|50,2x64,3 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 374JH 1338
|-
| 223
|
|Natura morta con uva rossa, mele cotogne, pere e limoni| settembre-ottobre 1887
| Olio su tela
|48,9x65,5 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 383JH 1339
|-
| 224
|
|Natura morta con cesta di mele|1887
| Olio su tela
|50x61 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 378JH 1340
|-
| 225
|
|Natura morta con pere|1887-1888
| Olio su tela
|46x59,5 cm
| Dresda 
|Galerie Neue Meister
|F 602JH 1343
|-
| 226
|
||Autoritratto|1887
| Olio su tela
|46,5x35,5 cm
| Zurigo 
|Foundation E.G. Bührle
|F 366JH 1345
|-
| 227
|
|Natura morta con statuetta, vaso di rose e due romanzi| tardo 1887
| Olio su tela
|55x46 cm
| Otterlo 
| Museo Kröller-Müller
|F 360JH 1349
|-
| 228
|
|Autoritratto con cappello di feltro grigio| settembre-ottobre 1887
| Olio su tela
|44,5x37,2 cm
| Amsterdam 
|Van Gogh Museum
|F 344JH 1353
|-
| 229
|
|Autoritratto con cappello di paglia| inverno 1887
| Olio su tela
|40,6x31,8 cm
| New York 
|Metropolitan Museum of Art
|F 365vJH 1354
|-
|}

Arles

Saint-Rémy
Van Gogh trascorse un anno presso l'ospedale di Saint-Rémy de Provence, anno che fu probabilmente il più difficile di tutta la sua vita dal punto di vista psicologico, anche se si rivelò come uno dei più creativi. Dopo essersi tagliato una parte dell'orecchio sinistro ad Arles, van Gogh si fece volontariamente curare nell'istituto di Saint-Rémy. Per tutto il corso dell'anno Van Gogh dovette combattere contro i suoi demoni personali, ma riuscì anche a creare molte delle migliori opere della sua vita. A volte van Gogh fu completamente inabile causa la sua malattia, ma durante i suoi tempi di maggior lucidità il personale del manicomio gli permise di dipingere all'aperto e di perfezionare la sua arte. In particolare i paesaggi, come ad esempio Campo di grano con cipressi'', sono tra le opere più rappresentative del genio di van Gogh.

Auvers-sur-Oise

Acquerelli

Dipinti in precedenza attribuiti a van Gogh

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 
 
 

 
Van Gogh